Entwickler steht für:
 Entwicklungsingenieur
 Softwareentwickler
 Spieleentwickler
 Projektentwicklung (Immobilien), ein Immobilienentwickler
 Eine Chemikalie in der Analogfotografie, mit der das Bild auf Film oder Papier sichtbar wird, siehe Entwicklerflüssigkeit

Siehe auch: